Die Saison 1951/52 der Amateuroberliga Niedersachsen war die dritte Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball. Sie nahm damals die zweithöchste Ebene im deutschen Ligensystem ein. Ein Meister wurde nicht ausgespielt. Für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifizierten sich der VfB Oldenburg und der VfL Wolfsburg, wobei sich keine Mannschaft durchsetzen konnte. Aus der Oberliga Nord stieg Eintracht Braunschweig in die Amateuroberliga Niedersachsen ab.

Die Abstiegsplätze nahmen im Westen der BV Cloppenburg, der VfL Germania Leer, die SpVgg Rotenburg, Schinkel 04 und der TSV Verden ein. Im Osten mussten Rot-Weiß Braunschweig, der FC Grone, der Hannoversche SC, der Helmstedter SV, der Lehrter SV, der VfR Osterode 08 und der VfL Seesen absteigen. Dafür stiegen aus der Amateurliga Niedersachsen der TSV Gnarrenburg, der SC Nordenham und Sparta Nordhorn in die Gruppe West sowie die FT Braunschweig, Borussia Hildesheim und der SV Limmer 1910 in die Gruppe Ost auf. Der FSV Peine änderte seinen Namen in VfB Peine.

Tabellen

West

Ost

Entscheidungsspiele um Platz 13 

Die punktgleichen Mannschaften von Werder Hannover und dem VfB Rot-Weiß Braunschweig ermittelten in einem Entscheidungsspiel den siebten Absteiger aus der Staffel Ost aus. Das Spiel fand am 3. August 1952 in Peine statt. Hannover setzte sich durch und Braunschweig musste in die Amateurliga absteigen.

|}

Qualifikation zur Deutschen Amateurmeisterschaft 

Die Vizemeister der beiden Staffeln ermittelten in Hin- und Rückspiel den niedersächsischen Teilnehmer an der deutschen Amateurmeisterschaft 1952. Gespielt wurde am 1. und 4. Mai 1952. Nordhorn setzte sich durch.

|}

Literatur 
 

Oberliga-Saison (Fußball, Niedersachsen)
Amateuroberliga Niedersachsen 1951 52